Geronimo steht für:
 Geronimo, Kriegshäuptling und Schamane in Nordamerika
 eine Namensvariante von Hieronymus
 Geronimo (Lied), Popsong von Aura Dione
 Geronimo (Roman), Roman von Leon de Winter 
 Apache Geronimo, freie Serversoftware
 Geronimo Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Filme:
 Geronimo, Originaltitel von Das letzte Kommando (1962), US-amerikanischer Spielfilm von Arnold Laven (1962)
 Geronimo, Originaltitel von Geronimo, die Geißel der Prärie, US-amerikanischer Spielfilm von Paul Sloane (1939)
 Geronimo – Eine Legende (Geronimo: An American Legend), US-amerikanischer Spielfilm von Walter Hill (1993)
 Geronimo (2014), französischer Spielfilm von Tony Gatlif (2014)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Geronimo (Arizona), im Graham County
 Geronimo (Oklahoma), im Comanche County
 Geronimo (Texas), im Guadalupe County